Benkowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Benkowitz (1923–1955), SED-Opfer
 Karl Friedrich Benkowitz (1764–1807), deutscher Dramatiker und Lyriker

Benkowitz ist der deutsche Ortsname von:
 Bieńkowice (Krzyżanowice) (deutsch Benkowitz), Ort in der Gemeinde Krzyżanowice, Powiat Raciborski, Woiwodschaft Schlesien, Polen

Siehe auch:
 Benkwitz
 Benkovic